Kritosaurini — триба птахотазових динозаврів родини Гадрозаврові (Hadrosauridae), що існували у кінці крейдового періоду, 85-66 млн років тому, в Північній Америці.

Філогенія 
У 2013 році палеонтолог Прієто-Маркес провів кладистичний аналіз родини гадрозаврових з використанням 265 ознак (179 краніальних і 86 посткраніального) для 34 таксонів: 23 завролофин (по Прієто-Маркесу, 2010), 3 ламбеозаврин і 8 інших гадрозавроїдів. За результатами аналізу виявилося, що рід критозавр найтісніше пов'язаний із кладою Gryposaurus-Secernosaurus »:

Примітки 

Гадрозаврові
Триби тварин